

Onomastica 
 Hilary – forma inglese sia del nome proprio di persona maschile Ilario che del femminile Ilaria

Animazione 
 Hilary – titolo italiano della serie anime tratta dal manga La leggenda di Hikari
 Hilary – personaggio della serie manga e anime Beyblade

Pagine correlate 
Hillary